Por Teixeira Gomes pode estar à procura de:
 Manuel Teixeira Gomes (1860-1941) - escritor e sétimo presidente da Primeira República Portuguesa;
 Eustáquio Teixeira Gomes (1952-) - escritor e jornalista brasileiro.

Desambiguação